

Geografia

Austria 
 Saalbach-Hinterglemm – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See

Niemcy 
 Saalbach – dzielnica Harthy
 Saalbach – rzeka, dopływ Gelpe
 Saalbach – rzeka, dopływ Renu

Osoby 
 Christian Saalbach – niemiecki poeta

Zobacz też 
 Salbach